Bergouey ist ein Bestandteil von Namen mehrerer französischer Gemeinden:

 Bergouey, Gemeinde im Département Landes
 Bergouey-Viellenave, Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
 Bergouey, ehemalige Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques, die heute in die Gemeinde Bergouey-Viellenave eingegliedert ist
 Bergouey-Arancou-Viellenave, ehemalige Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques